|}

Die Bahnstrecke Tallinn–Viljandi ist eine estnische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm und ist nicht elektrifiziert. Betreiber und Eigentümer der Strecke ist das Unternehmen Edelaraudtee.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1901 als Schmalspurstrecke mit einer Spurweite von 750 mm eröffnet.

Am 21. Oktober 1936 ereignete sich zwischen Võhma und Olustvere ein schweres Zugunglück. Eine Dampflok des Typs Sk-155 entgleiste aufgrund zu hoher Geschwindigkeit. Beim Unfall wurde ein Lokomotivführer getötet, die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. An der Unfallstelle steht heute ein Gedenkstein.

Zwischen 1971 und 1973 erfolgte der Umbau der Strecke auf die Breitspur von 1520 mm. In dem Zusammenhang wurde die Verlängerung nach Mõisaküla stillgelegt.

Betrieb heute 
Seit 1. Januar 2014 wird der Schienenpersonennahverkehr von Elron betrieben. Es fahren täglich fünf Zugpaare. Ein Zugpaar fährt werktäglich als Express. Die Fahrzeit auf der Strecke von Tallinn nach Viljandi beträgt etwa zwei Stunden. Zwischen Tallinn und Türi bzw. zwischen Tallinn und Rapla verkehren weitere Züge. In Lelle besteht Umsteigemöglichkeit nach Pärnu.

Durch Ausbauten sind zwischen Lelle und Viljandi Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h möglich, auf der restlichen Strecke bis zu 100 km/h.

Auf dem 28 km langen Abschnitt zwischen Lelle und Türi wurde 2020 der gesamte alte Oberbau ersetzt. Der Ausbau ermöglicht Reisezügen eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Dadurch dauert eine Fahrt von Tallinn nach Viljandi weniger als eine Stunde und 55 Minuten.

Die Bahnhöfe Liiva, Kohila, Rapla, Türi, Võhma und Viljandi sind für den Schienengüterverkehr geöffnet.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Spurweite 750 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke TallinnViljandi
Bahnstrecke TallinnViljandi
Bahnstrecke TallinnViljandi
Bahnstrecke TallinnViljandi
Verkehrsbauwerk in Tallinn